Ел Порвенир дел Норте има више значења:

 Ел Порвенир дел Норте, Ла Вијеха (Сан Франсиско дел Оро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Порвенир дел Норте, Лос Адобес (Ночистлан де Мехија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику